O Desafio Internacional de Tênis de 1925 foi a 20ª edição da competição que mais tarde passaria a se chamar Copa Davis. Mais uma vez o torneio tem duas Zonas, a Zona Americana e a Zona Europeia. Nesta edição estreia a Equipe de Portugal, da Equipe da Polônia e da Equipe da Suécia. Como os Estados Unidos foram campeões no ano anterior, defenderam seu título no Germantown Cricket Club, na Filadélfia, contra o vencedor da disputa interzonas.

Disputas

Zona Americana

Zona Europeia

Interzona

Desafio Final

Fonte
  Página oficial da Davis Cup

1925
1925 no desporto